Адольфи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Адольфи, Генрих (1622—1686) — балтийско-немецкий священнослужитель и писатель.
 Адольфи, Герман Алексеевич (1863—1919) — русский врач, анатом, профессор Юрьевского университета.
  (1682—1741) — итальянский художник.
  (1683—1758) — итальянский художник.
  (1888—1933) — американский режиссёр.